Amsterdamscheveld (Emmen), een buurtschap in de gemeente Emmen
Amsterdamsche Veld (Bargerveen), een deel van het natuurreservaat Bargerveen